Первый чемпионат под названием Суперлига, предыдущие проходили под названием Суперлига Б. Регулярный чемпионат Суперлиги 2010-11 проходит с 14 ноября 2010 года по 24 апреля 2011 года среди 11 команд.

Команды 
 Иркут (Иркутск)
 Металлург-Университет (Магнитогорск)
 Рускон-Мордовия (Саранск)
 Рязань
 Северсталь (Череповец)
 Сибирьтелеком-Локомотив (Новосибирск)
 Союз (Заречный)
 Спартак-Приморье (Владивосток)
 ТЕМП-СУМЗ (Ревда)
 Университет-Югра (Сургут)
 Урал (Екатеринбург)

Турнирная таблица 

 После 16 тура Иркут снялся с соревнования. В оставшихся матчах ему были зачислены технические поражения со счётом 0:20 без начисления очков.

Плей-офф

Итоги сезона 
Спартак-Приморье заменил Динамо в ПБЛ 
Иркут снялся с соревнований до завершения турнира

См. также 
 ПБЛ 10/11
 Высшая лига 10/11
 Первая лига 10/11
 Сибирьтелеком-Локомотив в сезоне 2010-2011

Примечания

Ссылки 
 РФБ

Чемпионат России по баскетболу
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе